Исповедная молитва () — анонимное произведение средневековой сербской литературы XIV века.

Описание 
Вначале произведения, поэт говорит о раскаяние и исправлении, затем признается в своей греховности, перечисляет все свои грехи и просит прощения за свои поступки.

Поэма является шедевром сербской литературы и использует такие средства как риторические фигуры, частые смены ритма, симметричное упорядочение единичных, двухсложных, тросложных слов и другие.

Литература 
 : Историја старе српске књижевности, Београд, СКЗ, 1980.
 : Кратак преглед југословенских књижевности средњега века, Београд, Филолошки факултет Београдског универзитета, 1976.
 Дејан Михаиловић: Византијски круг (Мали речник ранохришћанске књижевности на грчком, византијске и старе српске књижевности), Београд, «Завод за уџбенике», 2009, стр. 140.

Ссылки 

Литература на сербском языке